Taniejewka () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
 Taniejewka – wieś w Baszkortostanie
 Taniejewka – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Taniejewka – wieś w obwodzie lipieckim
 Taniejewka – wieś w Mordowii
 Taniejewka – wieś w obwodzie orłowskim
 Taniejewka – wieś w rejonie łuninskim obwodu penzeńskiego
 Taniejewka – wieś w rejonie penzeńskim obwodu penzeńskiego

Rzeki 
 Taniejewka – dopływ Samary w dorzeczu Wołgi
 Taniejewka – dopływ rzeki Wtoraja Rieczka w dorzeczu zatoki Liman Anadyrski

Strony ujednoznaczniające